Okrug je lahko:
 Okrug Donji (Hrvaška)
 Okrug Gornji (Hrvaška)